Мезе́нский — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мезенский — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Мезенский — посёлок в составе городского округа Заречного Свердловской области.
 Мезенский — железнодорожная станция на участке Екатеринбург — Богданович Свердловской железной дороги.

См. также 
 Мезенский район
 Мезенский уезд